Mercury est une police d'écriture avec empattements dessinée par Jonathan Hoefler et Tobias Frere-Jones, de la fonderie Hoefler & Frere-Jones. Elle est au départ destinée à Esquire, qui l'utilise à compter de 1996.

Liens externes 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture avec empattement
Police d'écriture créée dans les années 1990